Musang peut faire référence à :

Toponyme 

 , île indonésienne ;
  ;
 le , route malaisienne ;
  ;
  ;
 le , rivière indonésienne ;
 le , rivière indonésienne.

Autres 

 les musangs (), genre de carnivores ;
 , film malaisien de 1959 ;
 le , cultivar de durian ;
  (né en 1977), joueur de go sud-coréen ;
 le , cartouche de fusil philippine.

Voir aussi 

 
 Musangwe